Widim ist:
 Widim (Russland), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk (Russland)
 der deutsche Name eines Dorfes in Mittelböhmen (Tschechien), siehe Vidim

Siehe auch:
 Schloss Vidim